Eddie Rodriguez ist der Name folgender Personen:

* Eddie Rodriguez (Baseballspieler) (* 1959), US-amerikanischer Baseballspieler
 Eddie Rodriguez. ein Pseudonym von Stefan Raab (* 1966), deutscher Entertainer
 Eddie Rodriguez (Politiker) (* 1971), US-amerikanischer Politiker (Texas)